Ла Борегита има више значења:

 Ла Борегита (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Борегита (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику